Municipio de Norwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norwood (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Norwood (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.